Сражение при Пулкила состоялось 2 мая 1808 года между русской и шведской армиями.

Немедленно после сражения при Револаксе граф Клингспор отрядил полковника Сандельса с 3 тысячами человек и 6 орудиями на Куопиоскую дорогу. По этой дороге из Куопио на присоединение к Булатову шёл отряд полковника Обухова (3 роты Могилёвского полка, около 20 казаков и 3 орудия), везя с собой парк и обозы. Он находился в пяти переходах от Булатова. Посланные к Обухову от Тучкова курьер и разъезды, для возвращения его назад, до Обухова не доехали; разъезды встретили на своём пути шведов, а курьер пропал без вести.

He имея ни известий о Револакском деле, ни о данных ему предписаниях возвратиться, Обухов продолжал марш. В Пуллкила он узнал о движении против него Сандельса. Не зная о числе неприятеля, и недоумевая, каким образом могли они появиться на дороге, по которой Обухов надеялся вскоре соединиться со своим начальником, он остановился у Пулкила.

Здесь шведы окружили его и потребовали сдачи, но получив отказ, двинулись со всех сторон в атаку. Четыре часа продолжался упорный, неравный бой. Более половины людей были перебиты; наконец, полученная Обуховым тяжёлая рана в ногу, склонила решительную победу на сторону шведов, и они захватили весь отряд и бывшие при нём имущество и припасы.

Русские знамёна были содраны с древков и скрыты портупей-прапорщиками Рогожиным и Поцеловским. Одно орудие брошено в воду, a два спасены капитаном Сербиным, который в общей суматохе успел ускользнуть от шведов и едва проходимыми дорогами соединился с Тучковым.

Потери русских — 6 офицеров, 18 унтер-офицеров, 27 казаков и 250 рядовых пленными (из них раненых — 4 офицера, 1 унтер-офицер, 70 солдат); 1 офицер, 3 унтер-офицера и 40 рядовых убитыми. Потери шведов — 74 человека убитыми и ранеными.

Источники 
 Михайловский-Данилевский А. И. Описание Финляндской войны на сухом пути и на море в 1808 и 1809 годах. — , 1841. — С. 93—94.
 Шведская война 1808—1809 гг. Составлена военно-историческим отделом Шведского Генерального штаба. Перевод группы офицеров бывшего Финляндского военного округа под общей редакцией генерал-майора Алексеева и полковника Ниве. — Ч. III. — , 1910. — С. 210—215.

Сражения в Финляндии
1808 год в Финляндии
Сражения 1808 года
События 2 мая
Май 1808 года